Иван Николаевич Бобин (1872 — 1942) — рабочий-кузнец Путиловского завода (ныне Кировский завод), Герой Труда.

Биография 

Рабочий-орденоносец, участник Всесоюзного совещания стахановцев в Москве. Полвека отстоял он у молота Путиловского завода, вернувшись с пенсии на завод во время Великой Отечественной войны.

Награды 
 Герой Труда (1921).

Примечания

Ссылки 
 Уроженцы Тверского края, получившие звание в Ленинградской области

Герои Труда
Персоналии:Кировский завод
Стахановцы
Рабочие СССР